Отт () — немецкая фамилия и имя. Известные носители:

Фамилия 
 Отт, Адольф (1904—1973) — оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 7b.
 Отт, Анастасия Владимировна (род. 1988) — российская бегунья.
 Отт, Виктор Иоганесович (род. 1948) — бывший и. о. министра топлива и энергетики Российской Федерации.
 Отт, Дмитрий Оскарович (1855—1929) — российский акушер-гинеколог.
 Инге Отт (род. 1922) — немецкая писательница.
 Отт, Карл Адольф (1803—1839) — швейцарский ботаник, врач и художник.
  (род. 1946) — уругвайский архитектор, автор многих построек в разных странах мира.
 Отт, Марсель (род. 1948) — археолог и искусствовед, профессор доисторических исследований Льежского университета.
 Отт, Мирьям (род. 1972) — швейцарская кёрлингистка.
 Отт, Кирилл (род. 1992) — российский журналист, оператор, автор нескольких короткометражных картин.

 Отт, Оскар Фёдорович —  вице-губернатор Новгородской губернии.
 Отт, Патриция (род. 1960) — немецкая хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Отт, Рамин (род. 1986) — футболист из Американского Самоа.
 Отт, Расмус (род. 1989) — датский исполнитель песен в стиле рэп, более известный как Razz.
 Отт, Стив (род. 1982) — канадский хоккеист.
 Отт, Урмас (1955—2008) — советский и эстонский тележурналист.
 Отт фон Баторкец, Петер Карл (1738—1809) — австрийский фельдмаршал-лейтенант.

Имя 
 Отт Ардер (1950—2004) — эстонский советский поэт, детский писатель и переводчик.
 Отт Лепланд (род. 1987) — эстонский певец.